est une expression anglophone signifiant « le principe de plaisir ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , comédie britannique de David Cohen sorti en 1992.

Musique

Chanson 

 , chanson de Janet Jackson présente sur l'album Control sorti le  ;

 , chanson de Jean Michel Jarre présente sur l'album Geometry of Love sorti en .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de Gary Numan sorti le  ;
 , album de  sorti en 1986.

Voir aussi